Schierano ima više značenja:
 Schierano, Alessandria
 Schierano, Asti